Аведиков — фамилия армянского происхождения.

Носители фамилии

Аведиков 
 Аведиков, Авдей Карпович (1877—1919) — украинский актёр театра.
 Аведиков, Виктор Авдеевич (1905—1971) — украинский актёр театра. Заслуженный артист УССР.
 Аведиков, Леонид Иванович (XIX век) — актёр, антрепренёр; родоначальник театральной династии Аведиковых.
 Аведиков, Николай Ваганович (1913—1977) — советский скульптор.
 Аведиков, Пётр Авдеевич (1899—1972) — украинский актёр театра. Заслуженный артист УССР.

Аведикова 
 Аведикова, Елизавета Андреевна (1878—1968) — украинская актриса. Заслуженная артистка УССР.

См. также 
 Аведикян